Диссерта́ция:

 Диссертация — квалификационная работа на присуждение учёной степени.
 «Диссертация» — фильм.